Zumaque falso puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Alnus viridis, arbusto de la familia de las betuláceas; o
 Ailanthus altissima, árbol ornamental originario de China.